Ochoa u Otxoa puede referirse a:

Apellido 
 Ochoa, apellido.

Personas 
 Fortún Ochoa (c.980-c.1050), noble pamplonés.
 Sancho Ochoa de Castro (1566-c.1608), militar español.
 Eugenio de Ochoa (1815-1872), escritor español.
 Antonio Ochoa Álvarez (1845-1889), fundador del periódico El Adelantado.
 Juan Ochoa y Betancourt (1864-1899), escritor español.
 Pedro Ochoa (1900-1947), futbolista argentino.
 Severo Ochoa (1905-1993), médico español y ganador de un Premio Nobel en 1956.
 Fernando Ochoa (1905-1974), actor argentino.
 Horacio Ochoa García (1907-1979), fotógrafo peruano.
 José Ochoa Gutiérrez (1909-1984), sacerdote católico y escritor mexicano.
 Carlos Ochoa Nieves (1929-2008), agrónomo y botánico peruano.
 Arnaldo Ochoa Sánchez (1930-1989), militar cubano.
 Calixto Ochoa (1934-), cantante colombiano.
 Héctor Ochoa Cárdenas (1934-), compositor y músico colombiano.
 Leonorilda Ochoa (1939-2016),  actriz y comediante mexicana.
 Miguel Ángel Ochoa (1944-), futbolista español.
 Eliades Ochoa (1946-), guitarrista y cantante cubano.
 Juan David Ochoa Vásquez (1946-2013), narcotraficante colombiano.
 Rafael Ochoa Guzmán (1950-), profesor y político mexicano.
 Jorge Luis Ochoa (1950-), narcotraficante colombiano.
 Arnoldo Ochoa González (1951-), político mexicano.
 Víctor Ochoa (1954-), escultor español.
 Miriam Ochoa (1954-), actriz, animadora y cantante venezolana.
 Francisco Javier Ochoa de Echagüen (1954-), maestro internacional de ajedrez español. 
 Enrique Ochoa Antich (1954-), político y escritor venezolano.
 Fabio Ochoa Vásquez (1957-), narcotraficante colombiano.
 Elisbán Ochoa Sosa (1957-), profesor y político peruano.
 Ellen Ochoa (1958-), física, científica y una astronauta de la NASA.
 Elena Ochoa (1958-), psicóloga, editora y comisaria de arte contemporáneo española.
 Juan Manuel Ochoa (1958-2021), actor peruano.
 Jesús Ochoa (1959-), director y actor mexicano.
 Carlos Ochoa Hernández (1960-), periodista mexicano.
 Nabor Ochoa López (1960-), político mexicano.
 Alberto Ochoa Manzur (1960-), empresario mexicano.
 Mario Ochoa Vargas (1961-), periodista y político peruano.
 Candelaria Ochoa (1962-), política, académica y feminista mexicana.
 Israel Ochoa (1964-), ciclista colombiano.
 Digna Ochoa (1964-2001), abogada mexicana y defensora de los derechos humanos.
 Edgar Ochoa Pezo (1966-), educador y político peruano.
 Iñaki Ochoa de Olza (1967-2008), montañero español.
 Mercedes Ochoa (1967-), payasa española.
 Galileo Ochoa (1967-), guitarrista estadounidense-mexicano.
 Luis Fernando Ochoa (1968-), artista estadounidense.
 Enrique Ochoa Reza (1972-),  abogado, economista, catedrático y autor mexicano.
 Maurilio Ochoa Millán (1973-) político mexicano.
 Paola Ochoa (1976-), periodista, administradora y locutora colombiana.
 Rolando Ochoa (1977-), músico y cantante colombiano.
 Willy Ochoa Gallegos (1978-), político mexicano.
 Mariana Ochoa (1979-), actriz, cantante, conductora y empresaria mexicana.
 Carla Ochoa (1979-), modelo y presentadora chilena.
 Juan Cruz Ochoa López (1979-), futbolista español.
 Carlos José Ochoa (1980-), ciclista venezolano.
 Lorena Ochoa (1981-), golfista mexicana.
 Susan Ochoa (1985-), cantautora peruana.
 Guillermo Ochoa o Francisco Guillermo Ochoa Magaña (1985-), futbolista mexicano.
 Ryan Ochoa (1996-), actor estadounidense.
 Victor Eduardo Ochoa Licón (1999), yudoca mexicano.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Carlos Ochoa, .

Miscelánea 
 Síndrome de Ochoa, enfermedad rara.